Pumiri bezeichnet:
 Río Pumiri – Fluss in der Provinz Sajama, Bolivien
 Ciudad de Piedra de Pumiri – archäologische Fundstätte in der Provinz Sajama, Bolivien
 Cerro Pumiri – Vulkankegel in der Provinz Atahuallpa, Bolivien